Bielanka (Neder-Silezië), is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lwówecki. 
 Bielanka (powiat Gorlicki) is een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Gorlicki.
 Bielanka (powiat Nowotarski) is een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Nowotarski.